Die Geierwally steht für:

 Die Geier-Wally (Roman), Roman von Wilhelmine von Hillern (1875)
 La Wally (deutscher Titel Die Geierwally), Oper von Alfredo Catalani
 Die Geierwally (Musical), Musical von Reinhard P. Gruber
 Die Geierwally (1921), deutscher Film von E. A. Dupont
 Die Geierwally (1940), deutscher Film von Hans Steinhoff
 Die Geierwally (1956), deutscher Film von Franz Cap
 Die Geierwally (1967), deutscher Film von Gretl Löwinger 
 Die Geierwally (1988), deutscher Film von Walter Bockmayer
 Die Geierwally (2005), deutscher Film von Peter Sämann